Бузунов — фамилия; имеет женскую форму Бузунова.
 Бузунов, Василий Гаврилович (1928—2004) — советский футболист, игрок в хоккей с мячом.
 Бузунов, Роман Вячеславович (род. 1965) — советский и российский сомнолог.

Бузунова 
 Бузунова, Наталья Васильевна (род. 1958) — советская хоккеистка на траве.
 См. также 
 Бузуны — название ряда населённых пунктов в Белоруссии.